Jméno Caravaggio může mít více významů:
 Caravaggio (Itálie) – obec v Itálii
 Michelangelo Merisi da Caravaggio – italský malíř (1571–1610)
 Caravaggio (film, 1986) – životopisný film režiséra Dereka Jarmana
 Caravaggio (film, 2007) – televizní film režiséra Angela Longoniho
 Caravaggio (seriál) – italský televizní seriál, 1967

Externí odkazy